Сляднево — топоним:
 Сляднево — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Сляднево — остановочный пункт (платформа) Московской железной дороги в Малоярославецком районе Калужской области.
 Сляднево — деревня в Волоколамском городском округе Московской области.
 Сляднево — деревня в Талдомском городском округе Московской области.
 Сляднево — деревня в Богородском районе Нижегородской области.

См. также 
 Верхнее Сляднево
 Нижнее Сляднево